Велинов — болгарская фамилия. Имеет женскую форму Велинова. Известные носители:
 Велинов, Венцислав (род. 1981) — болгарский футболист.
 Велинов, Георгий (1911 — ?) — болгарский велогонщик, участник Летних Олимпийских игр 1936 года.
 Велинов, Георгий (род. 1957) — болгарский футболист. Футболист года в Болгарии 1981.
 Велинов, Ивайло (род. 1986) — болгарский футболист.
 Велинов, Кристиан (род. 1991) — болгарский футболист.
 Велинов, Стоил — болгарский самбист.

 Велинова, Искра (1953) — болгарская гребчиха.